Сулія:

 Сулія — штат у Венесуелі.
 Сулія — річка у Колумбії та Венесуелі, права притока річки Кататумбо.
 Сулія — велика пляшка.

Джерела 
 Академічний тлумачний словник (1970—1980)